Scalise ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco „Frank“ Scalice (1893–1957), hochrangiges Mitglied der US-amerikanischen Mafia des Chicago Outfit
 John Scalise (1900–1929), US-amerikanischer Mafioso des Chicago Outfit, Cousin von Francesco Scalice
 Steve Scalise (* 1965), US-amerikanischer Politiker